Седкыркещ ( — «Чёрный обрыв») — посёлок городского типа в Республике Коми Российской Федерации. Входит в состав городского округа Сыктывкар. Расположен на правом берегу реки Вычегды. Свое название поселок получил по обрывистому берегу реки.

Население 1958 жителей (2010 год).

Статус посёлка городского типа — с 1974 года.

История 

Решение о строительстве поселка было вынесено в мае 1947 года, а в октябре уже начали возводить первый дом. Лес рубили на месте и строили. В тяжелое послевоенное время работали по 12 часов, а вечером отмечались у военного коменданта. Наравне со взрослыми работали дети 13-14 лет. Вскоре были построены склады, бани, первая пилорама. Стали расширяться лесозаготовки. Для вывоза древесины были завезены 60 лошадей и для них потом уже построили 2 конюшни. В 1948 году здания школы ещё не было, и классы располагались в разных домах. Магазин, аптека, столовая, почта и клуб появились в 1950 году. В настоящее время основного производства нет в связи с реорганизацией в 1990 году. Сплава нет в связи с закрытием молевого сплава на реке Вычегда. В существующих учреждениях в основном задействован женский труд на объектах образования, дошкольного образования, культуры и т. д. Вновь работает пилорама. Пилят материал для нужд населения и заготавливают дрова. В 2013 году был приобретен новый теплоход «Усть-Сысольск». В 2014 году были построены две детские площадки.
28 июня 2015 года поселок Седкыркещ отметил 70-летний юбилей.

Население

Примечания

Ссылки 
 http://www.komiinform.ru/news/54952/
 Седкыркещ на карте Wikimapia
 http://letopisi.org/index.php/Седкыркещ,_посёлок_(Республика_Коми)

Посёлки городского типа Коми
Населённые пункты городского округа Сыктывкар